Az 1968-as labdarúgó bajnokságot a Ferencváros nyerte az Újpesti Dózsa és a Vasas előtt.

A végeredmény 

A bajnok Ferencvárosi TC játékosai
Géczi István (22) – Novák Dezső (30), Páncsics Miklós (22), Havasi Sándor (25) – Juhász István (26), Szűcs Lajos (24) – Karába János (18), Branikovits László (23), Albert Flórián (27), Rákosi Gyula (24), Katona Sándor (20).
Játszott még: Varga Zoltán (20), Szőke István (17), Fenyvesi Máté dr.(14), Bálint László (13), Takács Béla k. (10), Horváth László (9), Mezei Béla (3), Horváth Árpád (1), Kapitány Sándor (1), Megyesi István (1), Végh Gyula (1).
Edző: Lakat Károly dr.
Az ezüstérmes Újpesti Dózsa játékosai
Szentmihályi Antal (27) – Káposzta Benő (18), Solymosi Ernő (29), Sóvári Kálmán (16) – Dunai III Ede (23), Noskó Ernő (28) – Fazekas László (29), Göröcs János (25), Bene Ferenc (26), Dunai II Antal (30), Zámbó Sándor (23).
Játszott még: Nagy László (19), Bánkuti István (16), Szini József (13), Kuharszki Béla (12), Borbély László (6), Nyírő István (4), Juhász Péter (2), Tóth András (2), Csordás Mátyás (1), Horváth József (1).
Edző: Baróti Lajos
A bronzérmes Vasas játékosai
Bolemányi János (11) – Makray Balázs (17), Mészöly Kálmán (25), Ihász Kálmán (29) – Mathesz Imre (27), Menczel Iván (29) – Molnár Dezső (18), Puskás Lajos (27), Farkas János (27), Fister Ferenc (28), Korsós István (26).
Játszott még: Vidáts Csaba (17), Radics János (16), Müller Sándor (14), Bakos Sándor (13), Kenderesi István (11), Varga László (11), Somogyvári László (6), Antal Péter (1), Tóth Bálint (1).
Edző: Illovszky Rudolf

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyarlabdarugobajnoksag 1
1968